ОАО «УРСА Банк» — российский коммерческий банк, существовавший с 2006 по 2009 год. Являлся участником ССВ под номером 17.

Головной офис банка находился в Новосибирске. После объединения с МДМ-Банком 7 августа 2009 года был переименован в МДМ Банк. Лицензия же самого МДМ-Банка была ликвидирована.

История 
«УРСА Банк» образовался в результате объединения ОАО «Сибакадембанк» (Новосибирск) и ОАО «Уралвнешторгбанк» (Екатеринбург) в 2006 году.

3 декабря 2008 года акционеры МДМ-Банка и УРСА Банка объявили о намерении объединить свои доли в банковский холдинг «для создания одного из ведущих частных универсальных банков России».

Собственники и руководство 
Основные владельцы — Игорь Ким (35,5 %), Андрей Бекарев и Александр Таранов (по 8 %), Олег Кириллов и Юрий Коропачинский (по 7 %), ЕБРР (17,6 %), DEG (6,4 %) и Clariden Leu (4,2 %).

Деятельность 
Финансовые показатели банка по РСБУ на 01.01.2009 г.:
 чистые активы — 213,4 млрд руб.
 собственный капитал — 26,7 млрд руб.
 балансовая прибыль — 3,7 млрд руб.

Рейтинги российских рейтинговых агентств (Интерфакс, на 01.01.2009 г.):
 20 место по размеру активов
 20 место по размеру собственного капитала
 15 место по объему привлеченных средств физических лиц
 12 место по объему кредитного портфеля физических лиц

Международные рейтинги:
 487-е место в мире по размеру капитала первого уровня (the Banker)
 Ba3, Positive (Moody’s)
 B+, Positive (Fitch)
 BBB-, Stable (RusRating)

См. также 
 Банки в России

Примечания

Ссылки 
 

Исчезнувшие банки России
Банки Новосибирска
Компании Новосибирска